

Lokalizacje

Niemcy 
 Attenhofen – dzielnica Aalen
 Attenhofen – dzielnica Greding
 Attenhofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim